Gouden signifie "en or" en néerlandais et peut faire référence à plusieurs récompenses : 
 le Gouden Film (Film d'or), un prix qui est décerné aux Pays-Bas quand le nombre de spectateurs d'un film néerlandais atteint le chiffre de 100 000 ;
 le Gouden Griffel (Stylo d'or), un prix de littérature d'enfance et de jeunesse néerlandais ;
 le Gouden Kabouter (Lutin d'or), une récompense ayant trait à la vie nocturne néerlandaise ;
 le Gouden Kalf (Veau d'or), une récompense du Festival du cinéma néerlandais.
 le Gouden Schoen (Soulier d'or), qui récompense annuellement depuis 1954 le meilleur joueur évoluant dans le championnat belge de football.
 le Gouden Uil (Chouette d'or), un prix littéraire belge.

Gouden peut aussi faire référence à :
 le Gouden Eeuw (Siècle d'or), une période de l'histoire des Pays-Bas comprise entre 1584 et 1702 ;
 le Gouden Leeuw (Lion d'or), qui était un navire de ligne hollandais de 80-82 canons.